Dipnelix är ett släkte av snäckor. Dipnelix ingår i familjen Charopidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Landlungsnäckor
Dipnelix